Список авиационных аварий и катастроф самолёта Boeing 707 всех модификаций.

По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 20 июля 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 174 самолёта Boeing 707. Boeing 707 пытались угнать 51 раз, при этом погибло 7 человек. Всего в этих происшествиях погибло 3039 человек.

Список

См. также 
 Авиационные происшествия с Boeing KC-135 Stratotanker
 Авиационные происшествия с Boeing 727
 Авиационные происшествия с Boeing 737
 Авиационные происшествия с Boeing 747

Примечания

Источники 
 Реестр В-707 на Ch-aviation.ch, включая списанные после аварий машины

B